Oliveridia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Sæther 1980. Oliveridia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Oliveridia